Ласто́вневые, или Ваточниковые, или Ласточниковые () — семейство растений. Вопрос о том, считать ли его самостоятельным или следует включить в качестве подсемейства в семейство , остаётся дискуссионным.

Распространены в тропических областях Восточной Азии, Африки, Америки, а также в умеренных зонах.

Почти треть богатого видами семейства Ластовневые (вместе около 3400 видов) относится к суккулентам. Свыше 1100 суккулентных таксонов ластовневых описаны в книге «Illustrated Handbook of Succulent Plants» и частично проиллюстрированы.

Ботаническая характеристика семейства 

Семейство объединяет лианы, реже полукустарники, кустарники или травы с супротивными простыми цельнокрайными листьями без прилистников.

Цветки обоеполые, правильные, одиночные или в цимозных зонтикоцветных соцветиях. Околоцветник двойной, пятичленный. Чашечка раздельнолистная. Венчик спайнолепестный, с долями, скрученными в бутоне. Иногда внутри венчика образуются вместилища для нектара. Часто привенчик, образуемый венчиком и (или) андроцеем. Тычинок пять, соединённых с гинецеем в колонку (гиностегий). Пыльники двухгнёздные. Пыльцевые зёрна в поллиниях. Гинецей из двух плодолистиков с верхними апокарпными завязями. Семязачатков много, анатропных висячих, с одним интегументом. В верхней части плодолистики соединены в головку, на нижней стороне которой находится рыльце. Цветки имеют чрезвычайно сложные приспособления для опыления насекомыми.

Плод — вскрывающаяся двулистовка. Семена многочисленные с пучком волосков, что способствует их распространению ветром. Эндосперм скудный. Интерксилярная флоэма. Наличие млечников.

Для многих представителей ластовневых характерны алкалоиды и гликозиды.

Несомненно родство ластовневых с кутровыми. Они сходны с последними по обилию лиан, млечным сосудам, супротивным цельнокрайным листьям без прилистников, строению цветка, нередкой у кутровых и обязательной для ластовневых апокарпии.

Палеонтология 
Древнейшие ископаемые остатки семейства были найдены в отложениях раннего эоцена Тибетского плато.

Ластовневые как подсемейство семейства Кутровые 
Если рассматривать ластовневых в составе семейства , то его правильным названием будет , а в целом в этом случае в состав кутровых будет входить пять подсемейств:

Роды 
Подсемейство включает 200 родов:

Примечания

Литература 
 Ластовневые. -  Жизнь растений, в 6 т. / гл. ред. А.Л.Тахтаджян - М. Просвещение - 1981.- т. 5, часть 2. - с. 362-365. 

 Albers, F. & Meve, U. (2002a): Illustrated Handbook of Succulent Plante: Asclepiadaceae. — Springer, Heidelberg.
 Albers, F. & Meve, U. (2002b): Sukkulentenlexikon. Bd. 3: Asclepiadaceae. — E. Ulmer, Stuttgart

Ссылки 
 
 Asclepiadaceae — актуальный обзор по «орхидеям двудольных растений»
 Royal Botanic Gardens, Kew
 Asclepiadaceae Family

Горечавкоцветные
Семейства растений